Wabash peut désigner :

 La rivière Wabash, un des affluents de la rivière Ohio ;
La Bataille de la Wabash en 1791 ;
 La ville de Wabash, située dans l'Indiana aux États-Unis ;
 Le comté de Wabash, situé dans l'État de l'Illinois ;
 Le comté de Wabash, situé dans l'État de l'Indiana ;
Le Wabash Railroad, compagnie ferroviaire des États-Unis en activité de 1877 à 1964, nommé d'après la rivière Wabash.

Homonymie de toponyme